Mercedes-Benz (skrajšano Mercedes ali Benz) je nemški proizvajalec avtomobilov, avtobusov in tovornjakov, v lasti pa ga ima podjetje Daimler AG. V letu 2012 so proizvedli 1.455.650 vozil.

Motošport

Dirke za Veliko nagrado 
Že obe podjetji sta bili uspešni v motošportu preden sta se združili leta 1926. Tovarniško moštvo Daimler-Benz AG je med sezonama  in  nastopilo na 228-ih dirkah, na katerih je doseglo 38 zmag.

Zmage

Formula 1 
V Formuli 1 so prvič nastopili v sezoni 1954 na dirki za Veliki nagradi Francije, kjer so takoj dosegli dvojno zmago. Mercedes-Benz je dominiral v Formuli 1, Juan Manuel Fangio z Mercedes-Benzom osvojil dva zaporedna dirkaška naslova prvaka, dokler se po sezoni 1955 niso načrtno umaknili. 

V sezoni 1993 so se vrnili v Formulo 1 kot dobavitelj motorjev najprej moštvu Sauber. V naslednji sezoni 1994 so se povezali z moštvom McLaren, s katerim sodelujejo še danes. Kombinacija McLaren-Mercedes (oziroma Srebrne puščice, kot jih mnogi imenujejo) je po začetnih težavah osvojila konstruktorski naslov v sezoni 1998 in dva dirkaška naslova, Finec Mika Häkkinen v sezonah  in . V teh letih so bili večinoma pri vrhu saj so osvojili v konstruktorskih prvenstvih še štiri druga (-, ) in tri tretja mesta (-, ).

Prvenstveni rezultati 

|-
!rowspan="5"| 
|rowspan="5"| Mercedes-Benz W196
|rowspan="5"| Mercedes-Benz 2.5 L8
|rowspan="5"| 
|
| ARG
| 500
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| ŠVI
| ITA
| ŠPA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan="5"| -
|rowspan="5"| -
|-
|align="left"|  Juan Manuel Fangio
|
|
|
| style="background:#ffffbf;"| 1
| style="background:#dfffdf;"| 4
| style="background:#ffffbf;"| 1
| style="background:#ffffbf;"| 1
| style="background:#ffffbf;"| 1
| style="background:#ffdf9f;"| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Karl Kling
|
| 
|
| style="background:#dfdfdf;"| 2
| style="background:#cfcfff;"| 7 
| style="background:#dfffdf;"| 4
| style="background:#efcfff;"| Ret
| style="background:#efcfff;"| Ret
| style="background:#dfffdf;"| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Hans Herrmann
|
| 
|
| style="background:#efcfff;"| Ret
|
| style="background:#efcfff;"| Ret
| style="background:#ffdf9f;"| 3
| style="background:#dfffdf;"| 4
| style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Hermann Lang
|
| 
|
|
|
| style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="7"| 
|rowspan="7"| Mercedes-Benz W196
|rowspan="7"| Mercedes-Benz 2.5 L8
|rowspan="7"| 
|
| ARG
| MON
| 500
| BEL
| NIZ
| VB
| ITA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan="7"| -
|rowspan="7"| -
|-
|align="left"|  Fangio
| style="background:#ffffbf;"| 1
| style="background:#efcfff;"| Ret
|
| style="background:#ffffbf;"| 1
| style="background:#ffffbf;"| 1
| style="background:#dfdfdf;"| 2
| style="background:#ffffbf;"| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Kling
| style="background:#dfffdf;"| 4†
| 
|
| style="background:#efcfff;"| Ret
| style="background:#efcfff;"| Ret
| style="background:#ffdf9f;"| 3
| style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Herrmann
| style="background:#dfffdf;"| 4†
| style="background:#f1f8ff;"| PO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Stirling Moss
| style="background:#dfffdf;"| 4†
| style="background:#cfcfff;"| 9
|
| style="background:#dfdfdf;"| 2
| style="background:#dfdfdf;"| 2
| style="background:#ffffbf;"| 1
| style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  André Simon
|
| style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Piero Taruffi
|
|
|
|
|
| style="background:#dfffdf;"| 4
| style="background:#dfdfdf;"| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| Mercedes MGP W01
|rowspan="3"| Mercedes-Benz FO 108X 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| BAH
| AVS
| MAL
| KIT
| ŠPA
| MON
| TUR
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| BRA
| ABU
|
|
|rowspan="3" | 214
|rowspan="3" | 4.
|-
|align="left"|  Michael Schumacher
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#DFFFDF"| 10
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 10
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#DFFFDF"| 9
|bgcolor="#DFFFDF"| 9 
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#DFFFDE"| 7
|bgcolor="#DFFFDE"| 9
|bgcolor="#cfcfff"| 13  
|bgcolor="#DFFFDE"| 6
|bgcolor="#DFFFDE"| 4  
|bgcolor="#DFFFDE"| 7
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|-
|align="left"|  Nico Rosberg
|bgcolor="#DFFFDF"| 5 
|bgcolor="#DFFFDF"| 5 
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#DFFFDF"| 7
|bgcolor="#DFFFDF"| 5 
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#DFFFDF"| 10
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#DFFFDF"| 8
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDE"| 6
|bgcolor="#DFFFDE"| 5
|bgcolor="#DFFFDE"| 5  
|bgcolor="#CFCFFF"| 17
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret    
|bgcolor="#DFFFDE"| 6
|bgcolor="#DFFFDE"| 4
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| Mercedes MGP W02
|rowspan="3"| Mercedes-Benz FO 108Y 2.4 V8
|rowspan="3"| 
||
|| AVS
|| MAL
|| KIT
|| TUR
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| EU
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| KOR
|| IND
|| ABU
|| BRA
|
|
|rowspan="3"| 165
|rowspan="3"| 4.
|-
|align="left"|  Michael Schumacher
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDE"| 9
|bgcolor="#DFFFDE"| 8
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#DFFFDE"| 6
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDE"| 4
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#DFFFDE"| 9
|bgcolor="#DFFFDE"| 8
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDE"| 5
|bgcolor="#DFFFDE"| 5
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDE"| 6
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDE"| 5
|bgcolor="#DFFFDE"| 7
|bgcolor="#CFCFFF"| 15
|
|
|-
|align="left"|  Nico Rosberg
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#DFFFDE"| 5
|bgcolor="#DFFFDE"| 5
|bgcolor="#DFFFDE"| 7
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#DFFFDE"| 7
|bgcolor="#DFFFDE"| 6
|bgcolor="#DFFFDE"| 7
|bgcolor="#DFFFDE"| 9
|bgcolor="#DFFFDE"| 6
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDE"| 7
|bgcolor="#DFFFDE"| 10
|bgcolor="#DFFFDE"| 8
|bgcolor="#DFFFDE"| 6
|bgcolor="#DFFFDE"| 6
|bgcolor="#DFFFDE"| 7
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| Mercedes F1 W03
|rowspan="3"| Mercedes-Benz FO 108Z 2.4 V8
|rowspan="3"| 
||
|| AVS
|| MAL
|| KIT
|| BAH
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| EU
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| KOR
|| IND
|| ABU
|| ZDA
|| BRA
|
|rowspan="3"| 142
|rowspan="3"| 5.
|-
|align="left"|  Michael Schumacher
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDE"| 10
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDE"| 10
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#DFFFDE"| 7
|bgcolor="#DFFFDE"| 7
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDE"| 7
|bgcolor="#DFFFDE"| 6
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| 22†
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#DFFFDE"| 7
|
|-
|align="left"|  Nico Rosberg
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#DFFFDf"| 5
|bgcolor="#DFFFDE"| 7
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#DFFFDE"| 6
|bgcolor="#DFFFDE"| 6
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#DFFFDE"| 10
|bgcolor="#DFFFDE"| 10
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#DFFFDE"| 7
|bgcolor="#DFFFDE"| 5
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| Mercedes F1 W04
|rowspan="3"| Mercedes-Benz FO 108Z 2.4 V8
|rowspan="3"| 
||
|| AVS
|| MAL
|| KIT
|| BAH
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| KOR
|| JAP
|| IND
|| ABU
|| ZDA
|| BRA
||
|
|rowspan="3" bgcolor="#DFDFDF"| 360
|rowspan="3" bgcolor="#DFDFDF"| 2.
|-
|align="left"|  Nico Rosberg
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 9
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#DFFFDF"| 9
|bgcolor="#CFCFFF"| 19†
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#DFFFDF"| 7
|bgcolor="#DFFFDF"| 8
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#DFFFDF"| 9
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|
|
|-
|align="left"|  Lewis Hamilton
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#DFFFDF"| 9
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#DFFFDF"| 7
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#DFFFDF"| 9
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| Mercedes F1 W05 Hybrid
|rowspan="3"| PU106A Hybrid 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| BAH
|| KIT
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| AVT
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| RUS
|| ZDA
|| BRA
|| ABU
||
|
|rowspan="3" style="background-color:#ffffbf"| 701
|rowspan="3" style="background-color:#ffffbf"| 1.
|-
|align="left"|  Nico Rosberg
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#CFCFFF"| 14
|
|
|-
|align="left"|  Lewis Hamilton
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffdf9f"| 3
|style="background-color:#ffdf9f"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| F1 W06 Hybrid
|rowspan="3"| PU106B Hybrid 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| KIT
|| BAH
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| AVT
|| VB
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| RUS
|| ZDA
|| MEH
|| BRA
|| ABU
||
|
|rowspan="3" style="background-color:#ffffbf"| 703
|rowspan="3" style="background-color:#ffffbf"| 1.
|-
|align="left"|  Nico Rosberg
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#ffdf9f"| 3
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#ffdf9f"| 3
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 8
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#CFCFFF"| 17†
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|
|
|-
|align="left"|  Lewis Hamilton
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| F1 W07 Hybrid
|rowspan="3"| PU106C Hybrid 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| RUS
| ŠPA
| MON
| KAN
| EU
| AVT
| VB
| MAD
| NEM
| BEL
| ITA
| SIN
| MAL
| JAP
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
|rowspan="3" style="background-color:#ffffbf"| 765
|rowspan="3" style="background-color:#ffffbf"| 1.
|-
|align="left"|  Nico Rosberg
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 7
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|-
|align="left"|  Lewis Hamilton
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 7
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| F1 W08 EQ Power+
|rowspan="3"| M08 EQ Power+ 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
|AVS
|KIT
|BAH
|RUS
|ŠPA
|MON
|KAN
|AZE
|AVT
|VB
|MAD
|BEL
|ITA
|SIN
|MAL
|JAP
|ZDA
|MEH
|BRA
|ABU
|
!rowspan="3" style="background-color:#ffffbf"| 668
!rowspan="3" style="background-color:#ffffbf"| 1.
|-
|align="left"|  Lewis Hamilton
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#DFFFDF"| 7
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#ffffbf"|1
|style="background-color:#ffffbf"|1
|style="background-color:#ffffbf"|1
|style="background-color:#dfdfdf"|2
|style="background-color:#ffffbf"|1
|style="background-color:#ffffbf"|1
|style="background-color:#DFFFDF"| 9
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|
|-
|align="left"|  Valtteri Bottas
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#ffffbf"|1
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| F1 W09 EQ Power+
|rowspan="3"| M09 EQ Power+ 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| AZE
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| AVT
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| RUS
| JAP
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
!rowspan="3" style="background-color:#ffffbf"| 655
!rowspan="3" style="background-color:#ffffbf"| 1.
|-
|align="left"| Lewis Hamilton
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|-
|align="left"| Valtteri Bottas
|style="background-color:#DFFFDF"| 8
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#CFCFFF"| 14†
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 7
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| F1 W10 EQ Power+
|rowspan="3"| M10 EQ Power+ 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| AZE
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| AVT
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| RUS
| JAP
| MEH
| ZDA
| BRA
| ABU
!rowspan="3" style="background-color:#ffffbf"| 739
!rowspan="3" style="background-color:#ffffbf"| 1.
|-
|align="left"| Lewis Hamilton
|style="background-color:#dfdfdf"| 
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#ffffbf"| 
|style="background-color:#ffffbf"| 
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#ffffbf"| 
|style="background-color:#DFFFDF"| 
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#ffffbf"| 
|style="background-color:#FFDF9F"| 
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 7
|style="background-color:#ffffbf"| 
|-
|align="left"| Valtteri Bottas
|style="background-color:#ffffbf"| 
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#dfdfdf"| 
|style="background-color:#ffffbf"| 
|style="background-color:#dfdfdf"| 
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#dfdfdf"| 
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 8
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#ffffbf"| 
|style="background-color:#EFCFFF"| 
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|}
 † - več dirkačev z istim dirkalnikom

Zmage 

Roza ozadje označuje dirke, ki niso štele za Svetovno prvenstvo Formule 1.

Športni dirkalniki

Zmage

Viri in reference 
 www.racing-database.com

Glej tudi 

 Seznam avtomobilskih znamk

Avtomobilska podjetja Nemčije
Proizvajalci avtomobilov
Proizvajalci avtobusov
Proizvajalci tovornjakov
Proizvajalci traktorjev
Podjetja, ustanovljena leta 1926
Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Daimler AG